Okan Yilmaz (Bursa, 16 de maio de 1978) é um futebolista profissional turco, que atua como atacante.

Carreira 
Okan foi artilheiro da Primeira e Segunda Divisões Turcas.

Carreira 
Okan Yilmaz integrou a Seleção Turca de Futebol na Copa das Confederações de 2003.

Títulos 
 Seleção Turca
Copa das Confederações de 2003: 3º Lugar

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas da Turquia
Futebolistas do Bursaspor
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 2003
Turcos do século XX
Turcos do século XXI
Jogadores da Seleção Turca de Futebol